Szesnaste zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2015/2016 odbyły się w Wiśle na skoczni im. Adama Małysza. Do kwalifikacji do pierwszego konkursu indywidualnego zgłosiło się 65 skoczków z 16 państw, a tryumfował w nich Roman Koudelka, przed Kamilem Stochem oraz Domenem Prevcem, a łącznie dziewięcioro Polaków awansowało do konkursu indywidualnego następnego dnia. Doszło również do dwóch dyskwalifikacji, w tym m.in. Aleksandra Zniszczoła. W konkursie indywidualnym wygrał Roman Koudelka (5. zwycięstwo w karierze, a pierwsze w sezonie), a na podium znaleźli się jeszcze Kenneth Gangnes oraz Noriaki Kasai. Najwyżej sklasyfikowany z Polaków, Stoch zajął 10. miejsce, a ponadto punkty do klasyfikacji generalnej zgromadziło pięcioro z dziewięciu polskich zawodników zgłoszonych do zawodów. Kwalifikacje oraz drugi konkurs indywidualny odwołano z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej dyrektorem zawodów był Walter Hofer, a jego asystentem – Miran Tepeš. Ponadto kierownikiem zawodów z ramienia organizatorów Pucharu Świata w Zakopanem była Polka Faustyna Malik. Sędzią technicznym był Pekka Hyvärinen, a jego asystentem – Christian Kathol.

Wyniki

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego

Konkurs indywidualny

Klasyfikacje po zawodach w Wiśle

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Wisła
Puchar Świata w skokach narciarskich w Wiśle
2016 w polskim sporcie